Charles J. McCurdy – politico e diplomatico statunitense
 Dave McCurdy – politico statunitense
 Ed McCurdy – cantante, cantautore e attore canadese
 Elmer McCurdy – criminale statunitense
 Jennette McCurdy – attrice, cantautrice e scrittrice statunitense
 John McCurdy – allenatore di tennis ed ex tennista australiano
 John McCurdy – giocatore di baseball statunitense
 John Alexander Douglas McCurdy – aviatore e politico canadese
 Roy McCurdy – batterista statunitense